Budișteanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Budișteanu (1838–1911), general și om politic român.
 Ignație Budișteanu (1888–d. secolul al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Radu Budișteanu (1902–1991), om politic român.
 Alexandru Budișteanu (1907–1951), bober român.
 Ionel Budișteanu (1919–1991), violonist, dirijor și aranjor muzical român.
 Ionuț Budișteanu (n. 1993), informatician și inventator român.

Vezi și
 Bodișteanu